Georg Wolfgang Carel Duco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1766-1808), grietman van Menaldumadeel
 Georg Wolfgang Carel Duco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1813-1891), grietman en burgemeester Haskerland
 Georg Wolfgang Carel Duco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1899-1985), burgemeester van o.a. Gaasterland